Sekrety rodzinne, program telewizyjny nadawany od 12 listopada 2006 r.
 Sekrety rodzinne, program telewizyjny nadawany od 7 listopada 1999 r. przez Polsat
 Sekrety rodzinne, książka z 1992, aut. Patti Davis
 Rodzinne sekrety, film z 1991, wyk. Luca Lionello
 Sekrety rodzinne, film z 1984, wyk. James Spader
 Sekrety rodzinne, film z 1997, wyk. Meg Foster